Allsvenskan i handboll för herrar 2009/2010 var den tredje upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för herrar. Serien innehöll 14 lag som spelade mot varandra två gånger, en gång hemma och en gång borta, vilket gav totalt 26 omgångar.

Deltagande lag 
Från Elitserien 2008/2009 (2 lag)

 IFK Tumba
 IFK Ystad HK

Från Elitseriekval (2 lag)

 IFK Trelleborg (12:a i Elitserien 2008/2009)
 Hästö IF (4:a i Allsvenskan 2008/2009)

Från Allsvenskan 2008/2009 (6 lag)

 Anderstorps SK
 HK Aranäs
 IF Hallby HK
 Stavstens IF
 HP Warta
 Önnereds HK

Från Allsvenskt kval (2 lag)

 Kärra HF
 IVH Västerås

Från Division 1 (2 lag)

 HK Eskil
 HF Kroppskultur Herr

Tabell 
Lag 1–2: Till Elitserien i handboll för herrar 2010/2011Lag 3–4: Till Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2010/2011Lag 11–12: Till Kvalspel till AllsvenskanLag 13–14: Till Division 1 i handboll för herrar 2010/2011

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
Västerås/Irsta HK – H 65 Höör 61–60 (38–28, 23–32)
Eslöv HF – Rimbo HK 65–73 (34–39, 31–34)

Direkt off
Västerås/Irsta HK – IFK Trelleborg 0–2 i matcher (26–34, 19–38)
Rimbo HK – HK Eskil 2–1 i matcher (29–38, 42–40, 36–30)

Se även
Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2010/2011
Division 1 i handboll för herrar 2009/2010

Externa länkar 
Tabell på HerrElit Handbolls webbplats

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
2009/2010
Handbollssäsongen 2009/2010